Святой Клар или Святой Клэр — имя нескольких французских католических святых:

 Клар Нантский — епископ Нанта.
 Клар Луденский.
 Клар Турский — (Клар из Мармутье; :fr:Clair de Marmoutier), сподвижник святого Мартина Турского.
 Клар Аквитанский (:fr:Clair d'Aquitaine).
 Клар Вьеннский (Клар из Дофине; :fr:Clair du Dauphiné) .
 Клар из Бове (:fr:Clair du Beauvaisis).
 Клар из Зелигенштадта. 

Большинство святых Кларов (кроме последнего) происходят из Франции. Топонимы и фамилии в честь святых этого имени обычно имеют форму Сен-Клер или  Сент-Клэр.

См. также 
 Святая Клара